Lianna: un amore diverso (Lianna) – film del 1983 diretto da John Sayles
 Lianna – nome proprio di persona femminile
 Lianna – personaggio dei fumetti DC Comics